JMA steht als Abkürzung für:

 Japan Meteorological Agency (jap.: 気象庁, Kishō-chō, deutsch ‚Meteorologische Behörde‘), eine Regierungsbehörde, die als zentrale Stelle in Japan verantwortlich ist für die Sammlung meteorologischer Daten

Siehe auch:
 JMA-Magnituden-Skala
 JMA-Skala, Intensitätsskala für Erdbeben

JMA